Елькино — деревня в Александровском муниципальном районе Владимирской области России, входит в состав Андреевского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 4 км на восток от города Александрова на автодороге Александров — Владимир.

История 
До революции деревня входила в состав Александровской волости Александровского уезда. 

В годы Советской власти деревня являлась центром Елькинского сельсовета Александровского района, с 2005 года — в состав Андреевского сельского поселения.

До 2011 года в деревне работала Елькинская начальная общеобразовательная школа № 25.

Население

Социальная сфера 
В деревне имеется фельдшерско-акушерский пункт.

См. также 
Список населённых пунктов Александровского района Владимирской области

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Александровского района (Владимирская область)